Petite Guerre (1879-1880), deuxième des trois conflits ayant mené à l'indépendance de Cuba face à l'Espagne, puissance coloniale.
 La guerre hungaro-slovaque  s'étalant du  au , est aussi qualifiée de petite guerre.
 Petite guerre est un terme militaire archaïsant désignant toutes les actions autres que la bataille rangée, des reconnaissances aux attaques sur les lignes de ravitaillement d'une armée ennemie.